Эсмар Петур Клементсен (; род. 29 сентября 1996 года в Тофтире, Фарерские острова) — фарерский футболист, нападающий клуба «Б68».

Карьера  
Эсмар является воспитанником тофтирского «Б68». Его дебют за взрослую команду «Б68» состоялся 16 марта 2013 года в матче первого дивизиона против «Сувуроя». Свой первый гол за родной клуб он забил 1 сентября во встрече против второй команды «ТБ». Всего в своём дебютном сезоне он принял участие в 10 матчах и отметился в них 2 мячами, а «Б68» по его итогам выиграл первый дивизион и вышел в фарерскую премьер-лигу. Свою первую встречу в высшем дивизионе Эсмар провёл 16 марта 2014 года против «НСИ». В сезоне-2014 он был игроком ротации состава и принял участие всего в 7 матчах фарерского первенства и не забил ни одного мяча, а его клуб опустился обратно в первую лигу.

В сезоне-2015 Эсмар внёс свой вклад в скорое возвращение своего клуба в элитный дивизион, забив 3 гола в 18 матчах. Однако в премьер-лиге он вновь был игроком ротации и отыграл 9 встреч без забитых мячей, а «Б68» снова вылетел в первый дивизион. Несмотря на то, что «Б68» не смог заполучить скорое возвращение в премьер-лигу, Эсмар остался в родной команде. В 2018 году он провёл наиболее продуктивный сезон в карьере, отличившись 9 раз в 22 встречах первого дивизиона. В сезоне-2020 Эсмар помог родному «Б68» осуществить долгожданное возвращение в элитный дивизион.

Cтатистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Б68»
 Победитель первого дивизиона Фарерских островов (1): 2013

Личная жизнь 
Младший брат Эсмара, Карстин Клементсен — тоже футболист. Братья вместе выступают за «Б68».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FaroeSoccer  
 
 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»